Вехинген:

 Вехинген — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Вехинген — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.